Arganda puede referirse a:

 Arganda del Rey, municipio de la Comunidad de Madrid, España, que hasta 1996 se denominaba solo Arganda.
 Arganda del Rey, estación del metro de Madrid situada en Arganda del Rey, España.
 Puerta de Arganda, estación del metro de Madrid situada en el distrito de Vicálvaro, España.
 Puente de Arganda, puente de hierro, sobre el río Jarama, situado en el término municipal de Rivas-Vaciamadrid, España.